Modrá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Modrá (okres Uherské Hradiště)
 Modrá Hůrka (okres České Budějovice)